No — слово, написанное латиницей, обозначающее отрицательный ответ в английском, итальянском и испанском языках общей индо-европейской этимологии, но развившееся в каждом из этих языков в современную форму независимо друг от друга.

 Yes и No — парные слова английского языка с уникальным статусом, не относящиеся ни к какой традиционной части речи.

Культура 
 No (песня Меган Трейнор)
 No Creo — песня Шакиры с альбома «Fijación Oral, Vol. 1»
 No — испанский фильм 2012 года с Гаэлем Гарсия Берналем в главной роли.
 Dr. No — первый фильм в киносерии о британском суперагенте Джеймсе Бонде.

Символы 
 .no — национальный домен верхнего уровня для Норвегии.
 No (№) — знак номера.
 No — символ актиноида Нобелия, порядковый номер 102 в ПСХЭ.
 NO — химическая формула оксида азота.

Примечания